Arbeleche hace referencia a:

Personas 
 Azucena Arbeleche (1970-), economista, profesora y funcionaria pública uruguaya.
 Jorge Arbeleche (1943-), poeta, ensayista, y profesor de literatura uruguayo.
 Pedro Alonso Arbeleche (1910-2006), exjugador español de baloncesto
 Emilio Alonso Arbeleche (1913-1998), jugador español de baloncesto.